Le chercheur Jack Edmonds a proposé des algorithmes pour plusieurs problèmes :

 l'algorithme d'Edmonds pour les couplages ;
 l'algorithme d'Edmonds-Karp pour le problème de flot maximum ;
 l'algorithme de Chu-Liu/Edmonds pour le problème de l' optimum branchings.